Исаче́нко — фамилия, образованная от имени Исачко, народной формы имени Исаак.

Известные носители

А 
 
 Исаченко, Алексей Алексеевич (род. 1950) — актёр Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом», народный артист России (1999).

Б

В 
 Исаченко, Валерий Григорьевич (род. 1939) — художник и архитектор, историк искусства Санкт-Петербурга.

Г-Я 
 Исаченко, Игорь Владимирович (род. 1969) — белорусский государственный деятель.
 Исаченко, Наталья Александровна (род. 1979) — казахстанская лыжница, мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2003).
 Исаченко, Татьяна Иосифовна (1922—2016) — советский учёный, географ, картограф, геоботаник.

См. также 
 Исаченков
 Остров Исаченко